Sorgho peut désigner :

Botanique 
 Sorgho commun, plante graminée de la famille du Sorghum ;
 Sorgho fourrager, espèce de plante monocotylédone ;
 Sorgho d'Alep, plante  de la famille des graminées ;

Toponyme 
 Sorgho-Peulh, une localité située dans le département de Sabcé au Burkina Faso
 Sorgho-Silmi-Mossi, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso
 Sorgho-Yargo, une localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso

Patronyme 

 Mathias Sorgho (1920-2004), un homme politique burkinabè.
 Mathias Sorgho (1987), un coureur cycliste burkinabè

Titres 

 Le Clan du sorgho (1986), roman chinois de  Mo Yan ;
 Le Sorgho rouge (1987), roman chinois de Ya Ding ;
 Le Sorgho rouge (1987), film chinois de Zhang Yimou.

Autres 
 Sirop de sorgho, sirop tiré du sorgho commun.